Adieu kan syfta på:.

 Adieu (låt av Enter Shikari) – en låt av brittiska bandet Enter Shikari på deras debutalbum Take to the Skies 2007
 Adieu (Cowboy Bebop) – en låt skriven av Yoko Kanno för animefilmen Cowboy Bebop
Adieu (singel av Rammstein) – en singel av Rammstein från 2022
 Adieu (Stockhausen) – från 1966 av Karlheinz Stockhausen
 Adieu (sång) – Norges bidrag till  Eurovision Song Contest 1982, låten sjöngs av Jahn Teigen och Anita Skorgan